Malemort peut désigner :

Toponymes 
 Malemort, commune nouvelle du département de la Corrèze  ;
 Malemort-sur-Corrèze, ancienne commune française du département de la Corrèze ;
 Malemort-du-Comtat, commune française du département du Vaucluse ;

Littérature 
 Malemort, roman d'Édouard Glissant (1975) ;

Musique 
 Malemort, groupe de metal français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France